GAB est un sigle qui peut signifier :
 guichet automatique bancaire, un distributeur de billets entre autres.

GAB est un code qui peut signifier :
 Gabon, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
 Gabon, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Gabon, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

GAB est un nom qui peut signifier :
 Gab, un réseau social en ligne et un service de micro-blogging ;
 GAB, Groupement des Agriculteurs Biologiques.

Code